

Patronyme 

 Adrien René Franchet (1834-1900), botaniste français ;
 Charles-Marie Franchet (1838-1902), architecte français ;
 Franchet d'Espèrey
 Yves Franchet (1939-), statisticien français.

Toponyme 
 Le Franchet est un sommet alpin situé sur la commune de Tignes.